Кузьменко, Николай:
 Кузьменко, Николай Александрович (род. 1952) — советский конькобежец, чемпион и рекордсмен СССР.
 Кузьменко, Николай Егорович (род. 1944) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук.
 
 Кузьменко, Николай Николаевич (1912—1992) — генерал-майор танковых войск СССР. Примечания